Ceci ist der Familienname folgender Personen:

 Adriana Ceci (* 1942), italienischer Politiker
 Antonio Ceci (1852–1920), italienischer Chirurg
 Cody Ceci (* 1993), kanadischer Eishockeyspieler
 Davide Ceci (* 1993), italienischer Bahnradsportler
 Francesco Ceci (* 1989), italienischer Bahnradsportler
 Luca Ceci (* 1988), italienischer Bahnradsportler
 Luigi Ceci (1859–1927), italienischer Linguist
 Pomponio Ceci (?–1542), italienischer Kardinal
 Vincenzo Ceci (* 1964), italienischer Bahnradsportler

Siehe auch:
 Cecchi